Ассирия:

 Ассирия — древнее государство в Северном Междуречье (на территории современного Ирака).
 Ассирия — провинция Римской империи, расположенная примерно на территории современного северного Ирака.

См. также 
 Ассирийская империя